Els esquemes(del llatí schema, i aquest del grec σχῆμα, "figura") són representacions gràfiques simplificades de conjunts funcionals complicats. Per dibuixar esquemes s'empren símbols que representen elements o components que són presents en el conjunt, instal·lació o circuit del que fem l'esquema. Els esquemes no sempre són dibuixats a escala i els símbols iguals solen ser entre ells de la mateixa mida per facilitar la comprensió visual.

"Esquema" en diferents àrees de coneixement

Representació gràfica, dibuix i art 
 Diagrama
 Esquema conceptual
 Gràfic
 Esbós (dibuix)
 Croquis
 Anotació
 Esquema corporal, tècnica utilitzada en el dibuix
 Figuració esquemàtica o Neocubisme

Psicologia, filosofia i religió 
 Esquema (psicologia)
 Esquema d'imatge, estructura mental rudimentària, interioritzada i recurrent en els processos cognitius.
Megaloschemos ("gran esquema"), grau d'ascetisme en el monacat ortodox (hi ha també un grau denominat "petit esquema"). Vows of Great Schema
 Esquema (filosofia), segons Kant, un mitjà pel qual un concepte esdevé efectiu per la implicació d'una intuïció. Critiqui de la raison pure, 1781,

Matemàtiques, criptografia i informàtica 
 Esquema (matemàtiques), un tipus d'estructura abstracta que conjumina estructures de tipus geomètric, de tipus algebraic i de teoria de nombres
 Esquema afí, tot espai anellat (Spec A, Ã ) on A és un anell i Ã és el seu feix de localitzacions homogènies
 Esquema d'Euler, manera diagramàtica de representar als conjunts i les seves relacions
 Esquema axiomàtic, certa connexió d'axiomes en teoria de conjunts
 Esquema axiomàtic de reemplaçament

 Esquema de xifrat, en criptografia
 secret d'un esquema de xifrat, la incertesa sobre el missatge en clar conegut el text xifrat
 Esquema Feistel
 Esquema de farcit (padding scheme), en criptografia
 Esquema de Shamir, algorisme criptogràfic

 Esquema d'una base de dades (database schema), descriu l'estructura d'una base de dades
 Esquema en estel, model de dades que té una taula de fets en les bases de dades usades para data warehousing
Esquema en floc de neu, estructura una mica més complexa, en ídem.
 Esquema de signatura ElGamal, esquema de signatura digital basat en la complexitat del càlcul del logaritme discret
 Esquema URI (URI scheme), el nivell més alt de l'estructura de noms URI, en informàtica
 XML Schema, llenguatge d'esquema utilitzat per descriure l'estructura i les restriccions dels continguts dels documents XML

Física i química 
 Esquema elèctric, representació gràfica d'una instal·lació elèctrica o de part d'ella
 Esquema unifilar, en el qual cada conjunt de conductors es representa mitjançant una sola línia
 Esquemàtic o diagrama electrònic
 Esquema de connexió a terra, o règim de neutre, en una instal·lació elèctrica
 Esquema cinemàtic, per representar la connectivitat entre els enllaços i les unions d'un mecanisme
 Esquema de desintegració d'una substància radioactiva, la representació gràfica de totes les transicions que ocorren durant el seu decaïment
 Esquema de colors CPK, convenció química per distingir àtoms de diferents elements

Ciències naturals 
 Esquema Z, primera etapa o fase de la fotosíntesi
 Esquema de classificació climàtica de Trewartha

Lingüística 
 Esquema de Jakobson, funcions del llenguatge

Economia 
 Esquema de Ponzi, estafa piramidal d'inversió
 Esquema de piràmide o estafa piramidal
 Esquemes de Major, registre de transaccions financeres per determinar el resultat d'una o diverses operacions en forma d'anotació

Referències 

Tecnologia
Filosofia